Joshua Tree (« arbre de Josué ») ou The Joshua Tree peut désigner :

Toponymes 
 Joshua Tree, un census-designated place de Californie ;
 Le parc national de Joshua Tree, un parc national des États-Unis situé en Californie ;

Botanique 
 Le joshua tree ou « arbre de Josué », (Yucca brevifolia), une espèce d'arbre de la famille des Agavaceae, que l'on rencontre uniquement dans le Sud-Ouest des États-Unis et en Israël ;

Œuvres 
 The Joshua Tree, un album du groupe U2 sorti en 1987 ;
 Joshua Tree (titre français Au-dessus de la loi) un film d'action américain avec l'acteur Dolph Lundgren sorti en 1993.

Autres
 The Joshua Tree Tour 2017, une tournée mondiale du groupe irlandais U2, effectuée pour fêter les 30 ans de la sortie de l'album éponyme.
 L'astéroïde (19204) Joshuatree, situé dans la ceinture principale et découvert par l'astronome américaine Jean Mueller.

Homonymie de titre